Rádio Emissora da Barra é uma emissora de rádio comercial brasileira sediada em Barra Bonita, município do estado de São Paulo. Opera no dial AM, na frequência dos 1030 kHz, e é afiliada à Rádio Bandeirantes.

Referências 

Emissora da Barra
Emissora da Barra
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1967